Christiansburg ist der Name folgender Orte:

In Deutschland:
 Christiansburg (Varel)

In den Vereinigten Staaten:
 Christiansburg (Indiana)
 Christiansburg (Ohio)
 Christiansburg (Virginia)

Darüber hinaus tragen folgende Schlösser den Namen:
 Schloss Christiansburg (Eisenberg)
 Schloss Christiansburg (Kleinern)
 Christiansborg in Kopenhagen
 Christiansborg (Accra)
 ehemaliger Name der Friedrichsburg, Lusthaus auf der Festung Königstein, Sachsen